Вашингтон Хант (; 5 августа 1811  - 2 февраля 1867) — американский государственный деятель, губернатор штата Нью-Йорк, юрист, политик.

С 1828 года жил в Нью-Йорке, изучал право. В 1835 году открыл адвокатскую контору. С 1836 по 1841 год был первым судьей Ниагарского окружного суда.

Член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (с 1843 по 1849). Председатель Комитета по торговле.

В 1849 году стал первым государственным контролёром штата Нью-Йорк, ответственным за аудит и контроль за деятельностью государственных учреждений. 

С 1851 по 1852 год занимал пост губернатора штата Нью-Йорк.

Ссылки 
 HUNT, Washington, (1811 - 1867)

Губернаторы Нью-Йорка
Юристы США